L'épreuve des moins de 65 kg hommes en lutte aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule les 10 et  à l'Arena Champ-de-Mars à Paris, en France.

Médaillés

Format de la compétition 
La compétition se déroule sous la forme d'un tournoi à élimination directe. Les gagnants de chaque combat se qualifient pour le tour suivant et ainsi de suite jusqu'aux deux finalistes qui s'affrontent en finale pour mes médailles d'or et d'argent.Tous les concurrents qui perdent face à l'un des finalistes à n'importe quel stade de la compétition se qualifient pour le repêchage. Les deux perdants des demi-finales rencontrent les vainqueurs de deux finales de repêchage en finale pour la médaille de bronze. Le vainqueur de chacun de ces deux combats remporte donc une médaille.

Calendrier

Résultats détaillés
Légende

Tableau principal

Repêchages

Notes et références

Lien externe
La lutte sur le site officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 

Moins de 65 kg hommes